Коултон има више значења:
 Коултон (Илиноис)
 Коултон (Охајо)